Le qualificazioni del singolare maschile del Pacific Life Open 2002 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneoPacific Life Open  2002 prevedevano 32 partecipanti di cui 8 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Francisco Clavet (ultimo turno)
 Fernando González (Qualificato)
 Mariano Zabaleta (ultimo turno)
 David Sánchez (Qualificato)
 Sargis Sargsian (primo turno)
 Olivier Rochus (Qualificato)
 Michail Južnyj (primo turno)
 Paradorn Srichaphan (Qualificato)

 Paul Goldstein (primo turno)
 Kristian Pless (ultimo turno)
 Mardy Fish (primo turno)
 Lars Burgsmüller (ultimo turno)
 Karol Kučera (Qualificato)
 Wayne Arthurs (Qualificato)
 Attila Sávolt (Qualificato)
 Michael Russell (primo turno)

Qualificati 

 Attila Sávolt
 Fernando González
 Mardy Fish
 David Sánchez

 Wayne Arthurs
 Olivier Rochus
 Karol Kučera
 Paradorn Srichaphan

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Pacific Life Open 2002